Šém může znamenat:

 Šém (Golem) – cedulka (kartička) nebo kulička s Božím jménem podle legendy oživující golema
 Šém (biblická postava) – jednoho ze tří synů Noemových

Podobné názvy 
 SEM
 Sém
 Šema